Wikner är ett svenskt efternamn, som burits av bland andra:

 Ann-Marie Wikner (född 1954), svensk basketbollspelerska
 Bengt Wikner (1923–2014), svensk friidrottare (diskuskastare)
 Ernst Wikner (1873–1953), svensk läkare
 Hugo Wikner (1872–1928), svensk militär
 Jan Wikner (1924–1990), svensk teckningslärare, målare och tecknare.
 Lisbet Wikner (född 1946), svensk filmproducent 
 Pontus Wikner (1837–1888), svensk filosof
 Valfrid Wikner (1911–1994), svensk skogsvårdskonsulent och politiker

Svenska efternamn